Vågå – norweskie miasto i gmina leżąca w regionie Oppland
 Vaga – biskupstwo tytularne Kościoła katolickiego
 Vaga lub Vacca – starożytne miasto w Afryce prokonsularnej i w Numidii, przemianowane przez Justyniana I Wielkiego na Theodorias (na cześć Teodory), położone w pobliżu dzisiejszej Badży w Tunezji
 Perino del Vaga (1501-1547) – włoski malarz z Florencji